Hasło stała Lebesgue’a może oznaczać jedno z dwóch pojęć nazwanych nazwiskiem Henriego Lebesgue’a:
 stała Lebesgue’a – w procesie interpolacji stałe dla danych węzłów mierzące dokładność interpolacji wielomianowej względem wielomianu najlepszej aproksymacji;
 stała Lebesgue’a – w teorii aproksymacji stałe związane z szeregami Fouriera.

Stałe matematyczne